

Sigle 
 Energy Dispersive X-ray – emissione di raggi X utilizzata nella spettroscopia EDX

Informatica 
 EDX – registro di dati dell'architettura IA-32
 edX – Piattaforma per la formazione online

Musica 
 EDX – disc-jockey e remixer svizzero di origini italiane